Звє́рєва:

 Звєрєва Галина Володимирівна (1917, Уфа) — український ветеринарний акушер, доктор ветеринарних наук (1952).
 Звєрєва Ірина Дмитрівна (1952—2013) — доктор наук, педагог і науковець у галузі соціальної роботи та соціальної педагогіки.
 Звєрєва Лідія Віссаріонівна (1890—1916) — перша російська льотчиця.
 Наташа Звєрєва — білоруська тенісистка.

Див. також 
 Звєрєв

Російські прізвища